Laubfrosch steht für:

 Europäischer Laubfrosch, Art aus der Gattung der Laubfrösche
 Opel Laubfrosch, volksmundliche Bezeichnung für ein Pkw-Modell von Opel aus dem Jahr 1924, siehe Opel 4 PS

Siehe auch:
 Laubfrösche